Линда Дессау (), полное имя Линда Марион Дессау (; род. 8 мая 1953, Мельбурн, Виктория, Австралия) — австралийский юрист и политик, 29-й губернатор Виктории (с 1 июля 2015 года).


Биография 
Линда Дессау родилась 8 мая 1953 года в Мельбурне (Виктория, Австралия). Она была младшей из четырёх детей Джона и Сибил Дессау. Её отец, Джон Дессау, переехал в Австралию из Польши в 1929 году, опасаясь преследований из-за своего еврейского происхождения. Он работал на чулочной фабрике в Мельбурне, а затем открыл свой бизнес. Мать Линды, Сибил, родилась в Мельбурне. Она скончалась в возрасте 46 лет, когда Линде было 17 лет.

В 1973 году Линда Дессау с отличием окончила школу права Мельбурнского университета и получила степень бакалавра права (). С 1975 года она работала в Верховном суде Виктории в качестве адвоката, позднее её специализацией стало семейное право. В 1982 году она вышла замуж за адвоката Энтони Ховарда (Anthony Howard); после этого они вместе работали в генеральной прокуратуре Гонконга. В 1985 году Линда Дессау продолжила свою работу в Австралии, занимаясь проектом менеджмента системы рассмотрения уголовных преступлений. В июне 1995 года она была назначена судьёй . В этой должности она проработала 18 лет, до июля 2013 года.

В феврале 2015 года премьер Виктории Дэниел Эндрюс объявил, что Линда Дессау будет назначена губернатором Виктории и приступит к обязанностям 1 июля 2015 года. 30 июня 2015 года она приняла присягу и официально вступила в должность, став 29-м губернатором Виктории и первой женщиной на этом посту.

В июне 2010 года Линда Дессау стала членом ордена Австралии (A.М.), а в 2017 году она стала компаньоном ордена Австралии (A.C.).

Примечания

Ссылки 
 

Губернаторы Виктории
Выпускники Мельбурнского университета
Юристы Австралии
Женщины-политики Австралии
Спортивные функционеры Новой Зеландии